Dado (jogo) — peça de jogo de tabuleiro
 Dado (arquitetura)

Computação
 Dados — conjunto de informações
 Dados (computação) — qualquer sequência de um ou mais símbolos com significado por ato(s) específico(s) de interpretação